Az 1975-ös UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1975. május 7-én és május 21-én játszották a nyugatnémet Borussia Mönchengladbach és a holland FC Twente csapatai. A kupát a második mérkőzésen, idegenben aratott kiütéses győzelmével a német csapat nyerte. 

Az első mérkőzést Palotai Károly vezette, ekkor vezetett először nemzetközi kupadöntőt.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1974–1975-ös UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntö